Cappella della Santissima Trinità ad Arco
 Cappella della Santissima Trinità a Cortina d'Ampezzo
 Cappella della Santissima Trinità a Tesero
 Cappella della Santissima Trinità a Pratolungo a Sorano